Archeologisch Park Xanten, een park in het Duitse Xanten waar Romeinse gebouwen geplaatst en gerestaureerd zijn op een oude Romeinse stad.
 APX-ENDEX, een beurs waar energie verhandeld wordt.